Джуртелеку-Шимлеулуй
 Джуртелеку-Хододулуй
 Джуртелеку